Canule (medisch instrument)
 Canule (laboratoriuminstrument)